«Портовик» — российский футбольный клуб из Холмска. Датой основания считается 1969 год, когда в Южно-Сахалинске была создана команда «Сахалин», носившая это название до 1999 года, после 1992 года стала представлять Холмск.

Лучшее достижение в первенстве страны — 10-е место в зоне «Восток» первой лиги первенства России в 1993 году.

История 
Команда «Сахалин» Южно-Сахалинск на уровне команд мастеров первенств СССР и России играла в 1969—1974, 1989—1995 годах (в 1989 году стала играть команда «Сахалин», созданная на базе чемпиона Сахалинской области 1988 года команды «Сахалинец» Холмск). С 1993 года стала представлять Холмск. В 1996 году «Сахалин» Холмск играл в чемпионате Сахалинской области и занял 1-е место. Перед началом сезона 1997 года отказался от участия в турнире восточной зоны второй лиги первенства России, из-за чего ПФЛ пришлось перевёрстывать календарь и сдвигать сроки начала первенства.

В последующие годы главной командой Холмска стала команда «Портовик», образованная в 1972 году. По данным сайтов klisf.info (архивной версии) и football-dv.ru является продолжателем (фактическим преемником) клуба «Сахалин» Холмск. «Портовик» с советских времён являлся участником региональных и республиканских соревнований, многократный чемпион области и призёр, многократный финалист и обладатель кубка области. В сезонах 1999—2009, 2011/12 принимал участие в первенстве России среди ЛФК, неоднократно выигрывал зональный турнир и кубок Дальнего Востока. В 2011 году снялся с соревнований по причине недостаточного финансирования. Стал играть в чемпионате области.

История именования команды 
 1969—1992: «Сахалин» Южно-Сахалинск
 1993—1998: «Сахалин» Холмск
 1999—2011, с 2016: «Портовик» (в 2008—2009: «Портовик-Энергия»)
 2012—2015: «Силмаш» (в 2016 году отделилась и перебазировалась в город Анива)

Результаты выступлений

Известные игроки 
 Владислав Кадыров (1992—1994)
 Денис Лактионов (1994—1995)

 комментарии

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый ФК «Портовик» 
 Профиль  на сайте Footballfacts.ru («Портовик»)
 Профиль  на сайте Footballfacts.ru («Сахалин» Холмск)
 Профиль  на сайте Footballfacts.ru («Сахалин» Южно-Сахалинск)
 Профиль  на сайте Wildstat.ru (СССР)
 Профиль  на сайте Wildstat.ru (1994—1995)
 Профиль  на сайте Wildstat.ru (1992—1993 + современный клуб)
 Футбол Дальнего Востока 

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Спортивные клубы Сахалинской области
Холмск